Гэ́ри Харт (, имя при рождении , 1936) — американский политик, сенатор США от штата Колорадо (1975—1987), участник президентских кампаний, юрист, писатель, публицист.

Ранний период жизни 
Родился в городке Оттава, штат Канзас в семье агента по сбыту сельскохозяйственных машин. В 1961 году поменял фамилию на Харт. Окончил школу в 1958 году и Юридическую школу Йельского университета в 1964 году. Исполнял должность окружного прокурора в 1964—1965 годах, принят в Коллегию адвокатов в 1965 году. Работал юридическим помощником в МВД США в 1965—1967 годах. Последующие годы занимался частной юридической практикой в штате Колорадо.

Начало политической деятельности 
В 1968 году Джордж Макговерн из Южной Дакоты провел пересмотр правил номинации кандидата от Демократической Партии, в чём помогал молодой юрист Гэри Харт. После успеха на внутренних партийных выборах. Харт возглавил избирательный штаб Макговерна на президентских выборах 1972 года. Макговерн победил на внутрипартийных выборах, но проиграл национальные.

Сенатор 
Харт дважды побеждал на выборах в сенат: 1974 и 1980 годах. Первый раз с большим перевесом, второй — с очень малым. Был членом нескольких комитетов сената.

Участие в президентских выборах

1984 
В этом году Харт до самого конца пытался обойти другого кандидата в президенты Мондейла, но всё-таки выдвинут не был. Против него сыграли относительная безвестность, смена фамилии, перемена года рождения, смена подписи, а также периодические расставания с женой Ли.

1988 

Харт отказался от переизбрания в Сенат и покинул его, когда закончился его второй срок, с намерением снова баллотироваться в президенты. В январе 1987 года Харт стал явным лидером среди выдвиженцев от демократов на выборах 1988 года.

Харт официально выставил свою кандидатуру 13 марта 1987 года. Вскоре после этого стали распространяться слухи о внебрачной связи Харта. В интервью, опубликованном в The New York Times 3 мая 1987 года, Харт ответил на слухи репортёру : «Следите за мной повсюду. Мне всё равно. Серьёзно. Если кто-то хочет устроить слежку за мной, вперёд. Будете разочарованы». Случайным образом совпало, что публикация этого вызова состоялась в один день с публикацией расследования газеты The Miami Herald о супружеской измене Харта по анонимной наводке, полученной на той же неделе. Двое репортёров из The Miami Herald уже находились у дома Харта и стали свидетелями того, как вечером 2 мая особняк Харта в Вашингтоне, округ Колумбия, покинула молодая женщина. The Miami Herald опубликовало эту историю 3 мая, в один день с интервью, и скандал быстро стал распространяться по национальным СМИ. Харт и его союзники обвинили The Miami Herald в публикации неправильных суждений без доказательств. Харт заявил, что репортеры не следили за входом, и не могли видеть как молодая женщина пришла и покинула дом. Репортер The Miami Herald летел в Вашингтон, округ Колумбия, на одном самолёте с женщиной, в которой узнали 29-летнюю манекенщицу . Харта завалили вопросами о его взглядах на супружескую измену. Ли, его жена, поддержала мужа и отрицала его внебрачные отношения. Опрос избирателей на праймериз в Нью-Гэмпшире показал, что поддержка Харта снизилась вдвое с 32 % до 17 %, он уступил десять очков губернатору Массачусетса Майклу Дукакису.

5 мая 1987 газета The Miami Herald получила анонимное послание, что Харт провел ночь в Бимини на яхте под названием  с женщиной. В распоряжении газеты оказалась фотография, на которой Харт сидит на палубе яхты в майке с именем яхты и Донной Райс на коленях. Фотография была впервые опубликована на обложке  2 июня 1987 года. 8 мая 1987 года Харт снял свою кандидатуру. На пресс-конференции он обрушился с критикой на СМИ и заявил: «Я говорил, что согнусь, но не сломаюсь. И поверьте — я не сломлен.» Опрос, проведённый Институтом Гэллапа показал, что почти две трети (64 %) опрошенных признали публикации в СМИ о частной жизни Харта «нечестными». Чуть больше половины (53 %) респондентов считали, что супружеская неверность и способность управлять страной на посту президента между собой мало связаны.

Не всех обличительная речь Харта впечатлила. Телеведущий Пол Слански отметил, что Харт пытался переложить вину с себя на СМИ, и что он не извинился за предательство перед сторонниками, которым теперь вдруг пришлось выбирать других кандидатов для своих голосов. Некоторые обозреватели заметили, что пресс-конференция вызывает воспоминания о «Последней пресс-конференции» Ричарда Никсона, на которой Никсон обвинил СМИ в своем поражении на губернаторских выборах в Калифорнии. Харт и правда получил 11 мая от самого Никсона похвалу за «хорошую работу в очень сложной ситуации».

Выйдя из гонки Харт отправился в Ирландию, чтобы провести время с сыном вдали от СМИ. Он арендовал коттедж в Утерарде, но оставался в контакте со своей командой. СМИ сообщали о возможном возвращении в гонку. Газета The New York Times также отметила его странную амбивалентность в отношении президентства даже прежде, чем быть пойманным «системой»: «Только половина меня хочет быть президентом, другая половина хочет писать романы в Ирландии. Но те 50 процентов, что хотят быть президентом лучше, чем другие 50 %».

В декабре 1987 года Харт вернулся в гонку, заявив: «Пусть решит народ!» На праймериз в Нью-Гемпшире он набрал 4888 голосов, что соответствует четырём процентам. После праймериз Супервторника, которые состоялись 8 марта 1988 года, Харт вторично вышел из президентской кампании.

Последующая карьера 
Харт вернулся к частной юридической практике, принимал участие в работе государственных комиссий таких, как «комиссия Харта-Рудмана по терроризму», созданная в 1998 году. В 2002 году прикидывал, поучаствовать ли вновь в президентской гонке. В итоге отстранился в пользу Джона Керри.

В 2001 году Харт защитил диссертацию и получил степень Ph.D, позднее профессорское звание в университете Колорадо.

Пишет статьи и художественные произведения (часть из них под псевдонимом Джон Блэкторн ()). Ведёт блог.

Проживал с женой Ли в Колорадо до ее смерти 9 апреля 2021 года.

В кино 
В 2018 году вышел фильм «Как не стать президентом», в котором роль сенатора Харта сыграл Хью Джекман.

Сочинения 
 Россия потрясает мир. Вторая русская революция и её воздействие на Запад = Russia Shakes the World: The Second Russian Revolution (1991). — Новости, 1992. — 368 с. — ISBN 5-7020-73-Х
 Restoration of the Republic: The Jeffersonian Ideal in 21st Century America. — Oxford University dissertation, 2002.

Романы 
 Durango (2012)
 I, Che Guevara (под псевдонимом Джон Блэкторн, 2000)
 Sins of the Fathers (под псевдонимом Джон Блэкторн, 1998)
 The Strategies of Zeus (1987)
 The Double Man (в соавторстве с Уильямом Коэном, 1985)

Примечания

Ссылки 
 Личные данные на портале Конгресса США

Выпускники Южного назаретского университета
Выпускники Йельской школы права
Выпускники Йельского университета
Члены Демократической партии США
Выпускники Йельской богословской школы
Сенаторы от штата Колорадо
Кандидаты в президенты США (1984)
Кандидаты в президенты США (1988)
Политики США XX века
Писатели США